Die Roggenmuhme, auch Kornmuhme, bezeichnet:

 in der germanischen Sage einen abgesunkenen, weiblichen Feldgeist, der das Verwüsten und Schädigen von Roggenfeldern ahndet, siehe Roggenmuhme (Korndämon)
 einen Roman von Nataly von Eschstruth (1910)
 ein Kinderbuch von Werner Lindemann (1986)
 eine Ballade von Jacob Loewenberg